Schopfibis kann bedeuten:

 die Vogelart Lophotibis cristata – siehe Schopfibis (Lophotibis)
 die Vogelart Geronticus eremita – siehe Waldrapp
 die Vogelart Nipponia nippon – siehe Nipponibis